Le qualificazioni del singolare maschile del Torneo di Wimbledon 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Corentin Moutet (qualificato)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Yannick Maden (primo turno)
  Alexei Popyrin (qualificato)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Thiago Monteiro (qualificato)
  Jiří Veselý (qualificato)
  Brayden Schnur (ultimo turno, Lucky loser)
  Marcel Granollers (qualificato)
  Antoine Hoang (secondo turno)
  Kamil Majchrzak (qualificato)
  Grégoire Barrère (qualificato)
  Jason Jung (primo turno)
  Dennis Novak (qualificato)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)

  Sergiy Stakhovsky (secondo turno)
  Salvatore Caruso (qualificato)
  Mikael Ymer (ultimo turno)
  Andrej Martin (primo turno)
  Pedro Martínez (secondo turno)
  Gianluca Mager (secondo turno)
  Evgeny Donskoy (secondo turno)
  Kwon Soon-woo (qualificato)
  Oscar Otte (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (ultimo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno)
  Lukáš Rosol (ultimo turno)
  Tommy Paul (ultimo turno)
  Peter Polansky (primo turno)
  Lorenzo Giustino (primo turno)

Qualificati 

  Corentin Moutet
  Yasutaka Uchiyama
  Andrea Arnaboldi
  Alexei Popyrin
  Kwon Soon-woo
  Thiago Monteiro
  Jiří Veselý
  Salvatore Caruso

  Marcel Granollers
  Marcos Giron
  Kamil Majchrzak
  Grégoire Barrère
  Noah Rubin
  Dennis Novak
  Yūichi Sugita
  Ruben Bemelmans

Lucky Loser 

  Brayden Schnur

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019